Genoverførsel kan forekomme på flere måder:
 Vertikal genoverførsel – til afkom.
 Horisontal genoverførsel = lateral genoverførsel – f.eks. på tværs af arter.

en:Gene transfer